Аркадий Фёдоров:
 Фёдоров, Аркадий Андреевич (1906—1997) —  российский архитектор и инженер.
 Фёдоров, Аркадий Васильевич (1917—1992) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.